Daniel Nilsson kan syfta på:

Dan Nilsson (arkitekt)
Daniel Nilsson (fotograf), svensk fotograf
Daniel Nilsson (långdistanslöpare), svensk långdistanslöpare
Daniel Nilsson (fotbollsspelare), sven.sk fotbollsspelare
Daniel Nilsson (fotomodell), svensk fotomodell